Bahnhof Bergen steht für:

 Bahnhof Bergen auf Rügen
 Bahnhof Bergen op Zoom
 Bahnhof Bergen (Oberbay)
 Bahnhof Bergen (Norwegen)

Siehe auch

 KZ Bergen-Belsen